Густаф, Ґустаф, Густав, Гюстав (, , , ) — чоловіче ім'я шведського походження.

Відомі носії:
 Густаф Стеффен — шведський соціолог і економіст.
 Густаф Левенгаупт — шведський граф, військовослужбовець та спортсмен.
 Густаф Адольф Больтенстерн — шведський військовослужбовець та вершник.
 Густаф Кільман — шведський військовослужбовець та вершник.

Див. також 
 Густав

Чоловічі імена